Gołańcz (gromada) (powiat wągrowiecki)
 Gołańcz-Wschód (gromada) (powiat wągrowiecki)